ОСТОН — завод имени С. М. Кирова (Хабаровский судостроительный и механический завод им. Кирова или Завод № 368) — в советское время один из крупнейших судостроительных заводов Дальнего Востока, специализировавшийся на строительстве кораблей и судов военно-морского флота ВС Союза и судов разных классов гражданского назначения.

С развалом Союза ССР начал приходить в упадок и через десять лет был закрыт.

История 
 В 1931 году — начато строительство завода.
 В 1932 году — введён в эксплуатацию как монтажная площадка для сборки судов, поставляемых в разобранном виде Балтийским и другими заводами, под названием Осиповский затон («Остон»). Завод в ведении Народного комиссариата тяжёлой промышленности Союза ССР.
 С 1934 года — Осиповский затон переименован в Хабаровский судостроительный и механический завод, перейдя в ведение Главного управления морской судостроительной промышленности Народного комиссариата тяжёлой промышленности Союза ССР
 В 1935 году — заводу присвоен № 368, а 17 апреля Постановлением ЦИК Союза ССР № 181 присвоено имя С. М. Кирова. В следующем году передан в ведение Главного управления речной судостроительной промышленности Народного комиссариата тяжёлой промышленности Союза ССР.
 С августа 1937 года — в ведении Главного управления речной судостроительной промышленности Народного комиссариата машиностроения Союза ССР.
 С 1939 года — передан в ведение Народного комиссариата (с марта 1946 года — министерство) судостроительной промышленности Союза ССР.
 С июня 1957 года — передан Хабаровскому совнархозу.
 С 1965 года — в ведении Министерства судостроительной промышленности Союза ССР.
 В мае 1994 года завод преобразован в АООТ «Остон», а в октябре 1996 года АООТ преобразовано в ОАО «Остон-завод имени С. М. Кирова».
 6 декабря 2001 года — Решением Арбитражного суда Хабаровского края ОАО «Остон-завод имени С. М. Кирова» было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Конкурсное производство было завершено определением Арбитражного суда от 24 ноября 2003 года.

Деятельность

См. также 
 Хабаровский судостроительный завод

Примечания 

Судостроительные предприятия России
Предприятия Хабаровска
Предприятия, закрытые в 2003 году